Адуа:

 Адуа — торговый город в северной части Эфиопии.
 Адуа — вулкан в области Афар, Эфиопия.